La cuccagna, film diretto da Baldassarre Negroni (1917)
La cuccagna, film diretto da Luciano Salce (1962)
La cuccagna, romanzo scritto da Émile Zola nel 1872